La Christiade est le titre de plusieurs œuvres littéraires :
 La Christiade (en latin Christiados libri sex), épopée latine médiévale de Marco Girolamo Vida parue en 1535.
 La Christiade, recueil de poèmes chrétiens d'Albert Babinot paru en 1559.
 La Christiade, épopée latine de Jean d'Escorbiac parue en 1613.